Barlow kan verwijzen naar:

 de volgende plaatsen
 Barlow (Derbyshire), Engeland
 Barlow (North Yorkshire), Engeland
 Barlow (Kentucky), VS
 Barlow (Oregon), VS

 overige:
 Barlow (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland
 Peter Barlow (13 oktober 1776 – 1 maart 1862), een Brits wis- en natuurkundige
 Barlowlens, een lens, uitgevonden door Peter Barlow, waarmee de brandpuntsafstand van een objectief kan worden vergroot